

Toponyme

États-Unis 
 Pinal, census-designated place située en Arizona ;
 le comté de Pinal, comté situé dans l'État de l'Arizona ;
 Pinal Airpark, aéroport des États-Unis, situé dans le comté de Pinal, en Arizona.

Venezuela 
 San Rafael del Piñal, chef-lieu de la municipalité de Fernández Feo dans l'État de Táchira.

Patronyme 

 Fernand Pinal (1881-1958), est un peintre et graveur français.
 Silvia Pinal (1931-), est une actrice de cinéma mexicaine.
Patronyme français
Patronyme hispanique